Setoplectus är ett släkte av rundmaskar. Setoplectus ingår i familjen Haliplectidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Setoplectus